Эджертон (, ) — английская фамилия и топоним.

Топонимы

Великобритания 
 Эджертон (Англия)

Соединённые Штаты Америки 
 Эджертон (Вайоминг)
 Эджертон (Винсконсин)
 Эджертон (Индиана)
 Эджертон (Канзас)
 Эджертон (Миннесота)
 Эджертон (Миссури)
 Эджертон (Огайо)

Носители фамилии 
 Эджертон, Алонсо — американский политик.
 Эжертон, Клайд — американский писатель.
 Эджертон, Гарольд Юджин (1903—1990) — американский инженер и изобретатель.
 Эджертон, Глен Эдгар — бывший губернатор территории Панамского канала.
 Эджертон, Дейл — сценарист.
 Эджертон, Джулиан (1848—1945) — британский кларнетист и педагог.
 Эджертон, Дэвид — британский историк науки.
 Эджертон, Джоэл — австралийский актёр.
 Эджертон, Сидни (1818—1900) — американский юрист и политик, первый губернатор Территории Монтана.
 Эджертон, Тэрон (род. 1989) — валлийский актёр английского происхождения.

См. также 
 Эгертон